Кульста́н () — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Урумкайского сельского округа. Код КАТО — 117061500.

География 
Село расположено в южной части района, на расстоянии примерно 33 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Щучинск, в 5 километрах к юго-западу от административного центра сельского округа — села Урумкай.

Абсолютная высота — 415 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Успеноюрьевка — на западе, село Урумкай — на северо-востоке, село Ынталы — на юго-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 203 человек (из них немцы — 62%, казахи — 29%).

В 1999 году население села составляло 167 человек (86 мужчин и 81 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 104 человека (52 мужчины и 52 женщины).

Улицы 
 ул. Центральная

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты по алфавиту
Немецкие населённые пункты в Казахстане
Населённые пункты Бурабайского района